Фри́дрих Ре́йнгольд Кре́йцвальд (;  — ) — эстонский поэт, писатель, фольклорист, просветитель, врач и общественный деятель; основоположник национальной эстонской литературы.

Биография 
Родился  года в семье крепостного крестьянина в имении Йыэпере недалеко от города Везенберг (ныне Раквере), административного центра Везенбергского уезда (ныне уезд Ляэне-Вирумаа) в Эстляндской губернии. С детских лет видел тяжелую жизнь крепостных, безысходную их нужду и произвол немецких помещиков и баронов. В 1815 году, за год до отмены крепостного права в Эстляндии, отцу удалось получить вольную. В этом же году юный Крейцвальд начал учёбу в Везенберге, но вскоре был вынужден её оставить по причине нехватки денежных средств. Позже продолжил учиться в Ревеле, сдал экзамены на звание учителя и стал работать в начальной школе. В 1824—1825 годах был домашним учителем в Петербурге и усиленно занимался самообразованием, готовясь к получению высшего образования. 

Как выходцу из низшего сословия, ему было отказано в приеме в Петербургскую медико-хирургическую академию и вернувшись в Эстляндию, в 1826 году он поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В Дерпте началась его большая дружба с Фельманом, оказавшим огромное влияние на дальнейшую деятельность Крейцвальда.

Окончил университет в 1831 году и с 1833 года, в течение 44 лет работал городским врачом в Верро (ныне — Выру). 

С 18 августа 1833 года был женат на Марии-Елизавете Зедлер, сестре виленского провизора фармации, выпускника Дерптского университета Абрахама Даниеля Готлиба Зедлера, венчание состоялось в церкви Виру-Нигула. Вскоре у них родился сын Алексис.

Как врач Крейцвальд тесно соприкасался с народом, хорошо знал его тяжелое положение. Будучи общественным деятелем, он часто выступал в защиту крестьян. В 1830-е гг. выступал в печати (на немецком языке) с публицистическими и фольклорно-этнографическими статьями. Смелые выступления Ф. Р. Крейцвальда в защиту крестьян вызвали враждебное отношение к нему влиятельных кругов верроского общества, состоящего из местных немцев. Доктору был объявлен бойкот, что привело к потере большей части пациентов. Жизнь осложнилась постоянной нехваткой денег. За дом, купленный в долг, он рассчитывался 34 года.

В 1877 году он оставил медицинскую практику и переселился в Дерпт, где и скончался  года. Похоронен на кладбище Вана-Яани (комплекс Раади) в Тарту.

Научная и литературная деятельность 
Кроме медицины, Крейцвальд обладал обширными знаниями в области естественных наук, истории, философии, языкознания.

Ещё будучи студентом, в 1830-х годах Крейцвальд собирал и записывал народные сказания и песни, а в 1840-х годах появился целый ряд его статей (на эстонском языке) об эстонских древностях, мифологии, народных преданиях, сказках и песнях. Эти статьи принесли Крейцвальду славу основательнейшего знатока эстонской народной словесности. Им собраны, обработаны и изданы старинные эстонские сказки, он участвовал в издании эстонских народных календарей.

Наиболее крупная историческая заслуга Крейцвальда — собрание в одно целое эстонских народных сказаний, их художественная обработка, придание стихотворной формы и издание эстонского национального эпоса «Калевипоэг» («Сын Калева»).
Своей песнью о Калевипоэге Ф. Р. Крейцвальд, продолжив работу Ф. Р. Фельмана, положил начало эстонской национальной литературе, эстонской фольклористике, эстонскому литературному языку и заложил основы самосознания эстонской нации.
Первое издание эпоса на немецком языке продолжалось с 1857 по 1861 годы. Народное (массовое) издание на эстонском языке было напечатано в Финляндии, находившейся тогда в составе Российской империи в 1862 году.

Вклад в развитие эстонского языка 
Ф. Р. Крейцвальду принадлежит исключительная роль в утверждении единого эстонского литературного языка. До него эстонские книги печатались либо на таллинском, либо на тартуском наречии, а эстонские тексты втискивались в рамки немецкого правописания.

Увековечивание памяти 
 Именем Ф. Р. Крейцвальда названы улицы во многих городах Эстонии.
 Памятники Крейцвальду установлены в таллинском парке Кадриорг и в городе Выру.
 С 1953 года по 1988 год его имя носила Государственная библиотека Эстонской ССР (ныне Эстонская национальная библиотека)
 В городе Выру создан мемориальный музей Ф. Р. Крейцвальда
 Литературный музей им. Ф. Р. Крейцвальда Академии наук Эстонии
 К 100-летию со дня рождения Ф. Р. Крейцвальда Я.Тамм написал стихотворение «Памяти доктора Ф. Р. Крейцвальда». Начинается оно словами:

 «С тех пор прошли года, прошло столетье,
 как он родился. В тот суровый век
 народ стонал, свистели кнут и плети,
 был в тьму и рабство ввергнут человек.
 Из мрака вышел он — поборник света,
 его дела и песни не умрут,
 с народом были чаянья поэта,
 он с ним делил и творчество и труд…»

Произведения 
При жизни Ф. Р. Крейцвальда на эстонском языке вышли:
 «Vina-katk» (Viinakatk) (1840)
 «Sippelgas» (Sipelgas) I—II (1843—1861)
 «Narrilased. Reinuvader Rebane. Lühhikene õppetus loodud asjust.» (1847)
 «Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on» (I—II vihk) (1848)
 «Reinuvader Rebane» II osa (1848)
 «Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on» (III—V) (1849)
 «Risti-sõitjad» (1851)
 «Lenora. Üks kuulus muistne laulujutt» (1851)
 «Kilplaste imevärklikud […] jutud ja teud» (1857)
 Сборник «Старинные эстонские народные сказки и старые песни» («Eesti-rahva Ennemuistsed jutud ja Vanad laulud» I: 1860, II: 1864)
 «Таволга». («Angervaksad», 1861)
 Эстонский национальный эпос «Калевипоэг» («Kalevipoeg») (1862)
 Сборник стихов «Песни вируского певца» («Viru lauliku laulud», 1865)
 Сборник «Старинные эстонские народные сказки и старые песни» («Eestirahva Ennemuistsed jutud», 1866)
 Короткое пояснение к содержанию песен Калевипоэга («Lühikene seletus Kalevipoja laulude sisust», 1869)
 «Цветы на ниве мира». («Rahunurme lilled», I том 1871, II том 1875)
 Переводы с немецкого на эстонский язык ряда произведений Шиллера, Гейне, Гёте

Справочники:
 «Краткий курс, как беречь здоровье». («Lühhikene öppetus terwisse hooldamisest», 1854)
 «Домашний доктор». («Kodutohter», 1879)

Издано под редакторством Ф. Р. Крейцвальда:
 «Эстонский народный календарь». («Ma-rahva Kassuline Kalender ehk Tähtramat», 1844)

На немецком языке изданы:
 Эстонский национальный эпос «Калевипоэг» (1857—1861)

Посмертно изданы:
 поэма «Лембиту». («Lembitu», 1885, на эстонском языке)
 Повторное издание на эстонском языке эпоса «Калевипоэг» (1900), (1961—1963)
 Повторное издание на эстонском языке сборника стихов «Песни вируского певца» («Viru lauliku laulud», 1926, 1946)
 «Сочинения в пяти томах», («Teosed», k. 1—5, Tallinn; на эстонском языке; 1953)
 «Переписка Ф. Р. Крейцвальда» («Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus». Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn; на эстонском языке; 1953)
 Эстонский национальный эпос «Калевипоэг» в русском переводе (1961)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Сыгель Э. Об эстонской литературе. — Таллин, 1956
 «Очерк истории эстонской советской литературы». — , 1971. — С. 19—27.
 «Fr. R. Kreutzwald». Nirk E., Tallinn, 1961 

Выпускники Тартуского университета
Поэты Эстонии
Медики Эстонии
Эстонские поэты
Этнографы Эстонии
Фольклористы Эстонии
Основоположники национальной письменности и литературы
Собиратели народных сказок
Родившиеся в Ляэне-Вирумаа
Похороненные на кладбище Вана-Яани
Эстонское национальное движение